Матрица Тёплица (диагонально-постоянная матрица) — матрица, в которой на всех диагоналях, параллельных главной, стоят равные элементы:
 ,

то есть выполняется соотношение:

 .

Названы в честь немецкого математика Отто Тёплица.

Пример
Матрица 4×5:

Свойства 
Две матрицы Тёплица можно сложить за  операций. Матрицу Тёплица можно умножить на вектор за  операций, а умножение матриц Тёплица можно провести за  операций.

Тёплицева система линейных уравнений, то есть система вида , где  — тёплицева матрица, может быть решена методом Левинсона за время .

Матрицы Тёплица также связаны с рядами Фурье: оператор умножения на многочлен из синусов или косинусов, спроецированный на конечномерное пространство, можно представить такой матрицей.

См. также 
 Циркулянт
 Ганкелева матрица

Примечания

Ссылки 
  

 

  

 

 

Типы матриц